Aitenbach ist ein Gewässername:
 Aitenbach (Rems), rechter Zufluss der Rems vor der Waldhäuser Mühle, Stadt Lorch, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Aitenbach (Eberbach), linker Oberlauf des Eberbachs (zur Württembergischen Eschach) bis in den Wald vor Auf der Stampfe, Gemeinde Dunningen, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg; manchmal auch Bezeichnung für den Eberbach ab dem Zufluss

Siehe auch:
 Aidenbach